Estimación puede referirse a:
Aprecio
Consideración
Afecto
Instinto (el DRAE lo da como un uso antiguo)
Estima (página de desambiguación)
Aproximación

Matemáticas
 Estimación estadística, conjunto de técnicas que permiten dar un valor aproximado de un parámetro de una población a partir de los datos proporcionados por una muestra.
 Estimación numérica, serie de técnicas de análisis numérico para aproximar el valor numérico de una expresión matemática.
 Signo de estimación, marca que por ley debe ser impresa en productos preempaquetados en venta en la Unión Europea y que certifica que el contenido real del paquete cumple los criterios exigidos de estimación de masa o volumen nominal

Derecho
 Estimación tributaria, la que se realiza en ciertos tributos para determinar el valor de la base imponible.

Notas